Бирса () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Бирса () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Бирса.
 Бирса () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Сомеш-Одорхей.